Самуи́л Аро́нович Ку́гель (1924—2015) — советский социолог, специалист в области науковедения и социологии науки.

Биография 
Родился 24 октября 1924 года в Минске (ныне Беларусь). В РККА с сентября 1942 года. Службу в армии завершил майором. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил Ленинградское краснознаменное военно-политическое училище (1943). Участник Великой Отечественной войны.

Окончил исторический факультет ВВПИ (1946—1951).

Окончил аспирантуру по кафедре философии ЛГПИ имени А. И. Герцена (1951—1954).

В 1961—1969 годах преподавал общественные науки в ЛИЛТП и в течение года в Псковском педагогическом институте. Кандидат наук (1963). Доктор философских наук (1974), профессор.

С 1969 года работал в АН СССР.

В 1975—1977 годах работал в Институте социально-экономических проблем (ИСЭП).
После работал в ЛФЭИ.

С 1989 года главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН.

Поддержал открытое письмо министру науки и образования РФ «Альтернатива светскому научному образованию — невежество!» (2007)  .

Умер 13 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге. Был похоронен с воинскими почестями на Северном кладбище.

Награды и премии 
 премия имени С. Ф. Ольденбурга в области гуманитарных и общественных наук.
 орден Красной Звезды (4.4.1944)
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медали
 заслуженный деятель науки РФ.

Примечания

Литература 
 Кугелю С. А. — 90 лет // Социологические исследования. 2014. № 10. С. 105.
 Памяти Самуила Ароновича Кугеля (25.10.1924–13.09.2015) // Петербургская социология сегодня – 2015 : сборник научных трудов Социологического института РАН. — Вып. 6. — СПб.: Нестор-История, 2015. — 544 с. — ISSN 2308-3166 — С. 531—532

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070829234707/http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/2001/3/0103kugel.html
 http://ihst.nw.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=24
 http://ecsocman.edu.ru/text/16102627/

Члены КПСС
Преподаватели Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна
Преподаватели Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Политработники Великой Отечественной войны
Философы СССР
Сотрудники ИИЕТ РАН
Социологи науки
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Выпускники Высшего военно-педагогического института